Beniczky Gábor (–1714) fiatal korában Thököly Imre fegyvernöke, majd turóci alispán, a felkelés kitörésekor hadi biztos, azután b. Révay Imre ezredének alezredese, majd Bercsényi seregében hadbíró, mint jogtudós senatori minőségben szerepelt az ónodi országgyűlésen, és akiről Jósa Mihály több rágalmazó gúnyverset is írt
Beniczky Gábor (1852–1894) cinkotai nagybirtokos, alapítója a Pestmegyei Hitelszövetkezetnek és a Budapesti Központi Tejcsarnok Szövetkezetnek, oszlopos tagja az Országos Gaz­dasági Egyesületnek, főrendiházi tag, a magyar királyi honvéd lovasság Budapesti 1. honvéd huszár ezredének századosa